Apamea Cibotus (ital.: Apamea Ciboto) ist ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche. 

Es geht zurück auf das ehemalige Bistum der antiken Stadt Apameia Kibotos (griech.: Απάμεια Κιβωτός) in Phrygien (Kleinasien).

Siehe auch 
 Liste der römisch-katholischen Titularbistümer

Weblinks 
 Beschreibung auf catholic-hierarchy.org (englisch)

Apamea Cibotus